

Верхня Тойма — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Верхня Тойма — село, Верхньотоємський район, Архангельська область

Див. також 
 Тойма